Попис становништва општине Доњи Лапац по насељеним местима, 1991.

Општина Лапац
 површина: 602 km²
 становништво: 8.054
 насеља: 33

Национални састав по насељима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:

Види још 
 Доњи Лапац

Извори 
 Попис становништва СФРЈ 1991. године

Доњи Лапац
Општина Доњи Лапац